Аристарх Иванович Рыслев (14 апреля 1883 — 31 августа 1937) — депутат Государственной думы IV созыва.

Биография 
Уроженец села Олинское Оловской волости Читинского уезда Забайкальской области (ныне — Олинск в  Забайкальского края). По происхождению белорус православного вероисповедания. Числился крестьянином в посёлке Алексеевка (Троицкая волость, Амурский уезд Амурской области). Среднее образование получил в 2-х классном училище Сретенской станицы. Работал рассыльным (Сретенское агентство амурского общества пароходства), конторщиком на участке Забайкальской железной дороги (позднее занимался её эксплуатацией). В 1906 году уехал в Благовещенск, откуда приехал на прииски товарищества наследников Труфанова в верховья реки Зеи, где работал заведующим материальной частью.

С 20 июня 1907 работал в переселенческом управлении Благовещенского пункта (позднее стал делопроизводителем Суражевского переселенческого района). Вскоре непосредственно в посёлке Суражевский был избран уполномоченным от посёлка в работе по строительству Амурской железной дороги, а также в комиссии по строительству города Алексеевска. Сотрудничал с газетами города Благовещенска и писал репортажи по различным вопросам.

В Государственной думе 
20 октября 1912 избран в Государственную думу IV созыва от городского и сельского населения (не инородцы и не казаки). Состоял в Трудовой группе и Сибирской парламентской группе. Работал в нескольких комиссиях (продовольственная, по старообрядческим делам, о путях сообщения, по переселенческим делам, по направлению законодательных предположений, земельная). Во время Февральской революции в 1917 году поддерживал связь с Государственной думой и участвовал в заседаниях Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Посещал воинские части в Петрограде и Архангельске для выяснения и улаживания конфликтов. В начале марта направил телеграмму к жителям Амурской области с сообщением о падении царского правительства, туда же направился в ранге комиссара Временного комитета Государственной Думы. Во время проезда по Амурской железной дороге и по прибытии на место читал речи о революционных событиях в Петрограде.

Позднее работал в Благовещенском комитете общественной безопасности. Был репрессирован в 1930-е годы и расстрелян в 1937 году.

Сочинения 
 Как произошел переворот (Сообщение депутата А. И. Рыслева) // Амурское эхо (Благовещенск). 1917. 18 и 21 апреля.

Литература 
 Рыслев Аристарх Иванович. Биография. // Сибирский торгово-промышленный ежегодник на 1914—1915 гг. — Пг., 1915. — С. 470—471;
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Четвёртый созыв. М., 1913. С. 428;
 Четвёртая Государственная Дума: Портреты и биографии. СПб., 1913;
 4-й созыв Государственной думы. Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. — СПб.: Издание Н. Н. Ольшанского, 1913;
 Николаев А. Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы (февраль — март 1917 года): Персональный состав // Из глубины времен. СПб., 1995. № 5; Николаев А. Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы в апреле 1917 года: Персональный состав // Из глубины времен. СПб., 1997. № 8;
 Шуб Д. Н. Политические деятели России (1850-х—1920-х гг.). Сборник статей. Издание «Нового журнала». Нью-Йорк 1969. ГЛАВА IV. Либерализм в России. Первая Государственная Дума.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив, Фонд 1278. Опись 9. Дело 690; Дело 1348. Лист 216.

Ссылки 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008.
 Рыслев Аристарх Иванович. Энциклопедия Хроно
 Сибиряки — депутаты четвёртой Государственной думы (1912—1917 гг.)

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Сибирская парламентская группа
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Трудовая группа
Казнённые в 1937 году